Georgi Vasiliev (voetballer, 1945) - Bulgaars voetballer (aanvaller)
 Georgi Vasiliev (voetballer, 1946) - Bulgaars voetballer (middenvelder)